Op het tennistoernooi van de Paralympische Zomerspelen 2020 speelden de quads in het enkelspel van 28 augustus tot en met 4 september 2021.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdediger Dylan Alcott uit Australië prolongeerde zijn paralympische enkel­speltitel. In de gouden finale versloeg hij het tweede reekshoofd, Sam Schröder uit Nederland, die het zilver mocht ontvangen. De tweede Nederlander, Niels Vink (ongeplaatst), nam de bronzen medaille mee haar huis.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema Paralympische spelen, klik Wheelchair tennis, dan klik Quad Singles
 Toernooischema ITF

Tennis op de Paralympische Zomerspelen 2020